

Musica 
 Andante – indicazione musicale di tempo e di espressione
 Andante favori – pezzo per pianoforte di Ludwig van Beethoven
 Andante Festivo – composizione a singolo movimento di Jean Sibelius
 Andante K 1a – composizione per clavicembalo di Wolfgang Amadeus Mozart
 Andante per flauto e orchestra – composizione di Wolfgang Amadeus Mozart
 Andante spianato e Grande Polacca brillante – composizione di Fryderyk Chopin

Altro 
 Andante – opera manga di Miho Obana